Krasnaja Poljana (russ. Красная Поляна) ist der Name folgender Orte in Russland:

Siedlungen städtischen Typs:

 Krasnaja Poljana, Region Krasnodar, Stadtkreis Sotschi
 Krasnaja Poljana (Kirow, Wjatskije Poljany), Oblast Kirow, Rajon Wjatskije Poljany

Dörfer und ländliche Siedlungen:

in der Oblast Amur:
 Krasnaja Poljana (Amur)

in der Republik Baschkortostan:
 Krasnaja Poljana (Baschkortostan)

in der Oblast Belgorod:
 Krasnaja Poljana (Belgorod, Iwnja), im Rajon Iwnja
 Krasnaja Poljana (Belgorod, Schebekino), im Rajon Schebekino
 Krasnaja Poljana (Belgorod, Tschernjanka), im Rajon Tschernjanka

in der Oblast Brjansk:
 Krasnaja Poljana (Brjansk, Karatschew), im Rajon Karatschew
 Krasnaja Poljana (Brjansk, Surasch), im Rajon Surasch

in der Republik Kabardino-Balkarien:
 Krasnaja Poljana (Kabardino-Balkarien)

in der Oblast Kaliningrad:
 Krasnaja Poljana, im Rajon Osjorsk (bis 1946 Rodwalde, Kreis Gerdauen/Ostpreußen; nicht mehr existent)
 Krasnaja Poljana, im Rajon Polessk (bis 1938 Uszballen/Uschballen, 1938–1946 Mühlenau, Kreis Labiau/Ostpreußen; nicht mehr existent)

in der Oblast Kemerowo:
 Krasnaja Poljana (Kemerowo, Leninsk-Kusnezki), im Rajon Leninsk-Kusnezki
 Krasnaja Poljana (Kemerowo, Prokopjewsk), im Rajon Prokopjewsk

in der Oblast Kirow:
 Krasnaja Poljana (Kirow, Schabalino), im Rajon Schabalino

in der Oblast Kostroma:
 Krasnaja Poljana (Kostroma)

in der Region Krasnodar:
 Krasnaja Poljana (Krasnodar, Armawir), im Stadtkreis Armawir
 Krasnaja Poljana (Krasnodar, Brjuchowezkaja), im Rajon Brjuchowezkaja
 Krasnaja Poljana (Krasnodar, Gulkewitschi), im Rajon Gulkewitschi
 Krasnaja Poljana (Krasnodar, Kuschtschowskaja), im Rajon Kuschtschowskaja

in der Region Krasnojarsk:
 Krasnaja Poljana (Krasnojarsk)

in der Oblast Kursk:
 Krasnaja Poljana (Chomutowka), im Rajon Chomutowka
 Krasnaja Poljana (Medwenka), im Rajon Medwenka
 Krasnaja Poljana (Obojan), im Rajon Obojan
 Krasnaja Poljana (Tscheremissinowo), im Rajon Tscheremissinowo
 Krasnaja Poljana (Solotuchino), im Rajon Solotuchino

in der Oblast Lipezk:
 Krasnaja Poljana (Lipezk)

in der Republik Mari El:
 Krasnaja Poljana (Mari El)

in der Republik Mordwinien:
 Krasnaja Poljana (Mordwinien, Bolschije Beresniki), im Rajon Bolschije Beresniki
 Krasnaja Poljana (Mordwinien, Insar), im Rajon Insar
 Krasnaja Poljana (Mordwinien, Kowylkino), im Rajon Kowylkino
 Krasnaja Poljana (Mordwinien, Staroje Schaigowo), im Rajon Staroje Schaigowo
 Krasnaja Poljana (Mordwinien, Torbejewo), im Rajon Torbejewo

in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Krasnaja Poljana (Nischni Nowgorod, Arsamas), im Rajon Arsamas
 Krasnaja Poljana (Nischni Nowgorod, Lukojanow), im Rajon Lukojanow

in der Oblast Omsk:
 Krasnaja Poljana (Omsk)

in der Oblast Orenburg:
 Krasnaja Poljana (Orenburg, Matwejewka), im Rajon Matwejewka
 Krasnaja Poljana (Orenburg, Nowosergijewskoje), im Rajon Nowosergijewskoje
 Krasnaja Poljana (Orenburg), im Rajon Orenburg

in der Oblast Orjol:
 Krasnaja Poljana (Orjol, Chotynez), im Rajon Chotynez
 Krasnaja Poljana (Orjol, Glasunowka), im Rajon Glasunowka
 Krasnaja Poljana (Orjol, Kromy), im Rajon Kromy
 Krasnaja Poljana (Orjol, Liwny), im Rajon Liwny
 Krasnaja Poljana (Orjol, Nowoderewenkowski), im Rajon Nowoderewenkowski
 Krasnaja Poljana (Orjol, Nowosil), im Rajon Nowosil

in der Oblast Pensa:
 Krasnaja Poljana (Pensa)

in der Oblast Rjasan:
 Krasnaja Poljana (Rjasan, Kiptschakowo), im Rajon Korablino, Landgemeinde Kiptschakowo
 Krasnaja Poljana (Rjasan, Krasnenski), im Rajon Korablino, Landgemeinde Krasnenski

in der Oblast Rostow:
 Krasnaja Poljana (Rostow, Asow), im Rajon Asow
 Krasnaja Poljana (Rostow, Pestschanokopskoje), im Rajon Pestschanokopskoje

in der Oblast Samara:
 Krasnaja Poljana (Samara)

in der Oblast Saratow:
 Krasnaja Poljana (Saratow)

in der Region Stawropol:
 Krasnaja Poljana (Stawropol, Ipatowo), im Rajon Ipatowo
 Krasnaja Poljana (Stawropol, Turkmenski), im Rajon Turkmenski

in der Oblast Swerdlowsk:
 Krasnaja Poljana (Swerdlowsk)

in der Oblast Tambow:
 Krasnaja Poljana (Tambow)

in der Republik Tatarstan:
 Krasnaja Poljana (Tatarstan, Tetjuschi), im Rajon Tetjuschi
 Krasnaja Poljana (Tatarstan, Tscheremschan), im Rajon Tscheremschan

in der Oblast Uljanowsk:
 Krasnaja Poljana (Uljanowsk, Barysch), im Rajon Barysch
 Krasnaja Poljana (Uljanowsk, Pawlowka), im Rajon Pawlowka
 Krasnaja Poljana (Uljanowsk, Staraja Maina), im Rajon Staraja Maina

in der Oblast Woronesch:
 Krasnaja Poljana (Woronesch)

Siehe auch:
 Krasna Poljana